Martín del Río kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Martín del Río (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Martín del Río (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar